Lainez, auch Laínez oder Láinez, ist der Familienname folgender Personen:

 René Colato Laínez (* 1970), salvadorianischer Schriftsteller
 César Láinez (* 1977), spanischer Fußballtorhüter
 Étienne Lainez (1753–1822), französischer Opernsänger
 Francisco Laínez (* 1961), salvadorianischer Politiker

 Josep Carles Laínez (* 1970), spanischer Schriftsteller
 Mauro Lainez (* 1996), mexikanischer Fußballspieler
 Nelly Láinez (1920–2008), argentinische Komikerin
 Manuel Mujica Láinez (1910–1984), argentinischer Schriftsteller
 Moisés Rodríguez Laínez (* 1997), spanischer Fußballspieler
 Selvin Laínez (* 1983), honduranischer Politiker
 Shervin Lainez (* 1984), US-amerikanischer Fotograf